Мархель:

 Мархель, Михаил Михайлович (род. 1966) — советский и белорусский футболист.
 Мархель, Юрий Михайлович (род. 1979) — белорусский футболист, брат Михаила.
 Мархель, Татьяна Григорьевна (род. 1939) — советская и белорусская актриса театра и кино, народная артистка Беларуси (2011)